Рамиз Агиль оглы Миришли (; 16 апреля 1934, Нахичевань, Азербайджанская ССР — 17 апреля 2015, Баку) — советский и азербайджанский композитор, педагог, народный артист Азербайджанской ССР.

Биография 
Родился в Нахичевани, Азербайджанская ССР. Приехав в Баку поступил в Музыкальный техникум имени А. Зейналлы на класс кеманчи. После окончания техникума вернулся на некоторое время в Нахичевань, где преподавал. Затем продолжил музыкальное образование и в 1962 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (класс Джовдета Гаджиева).
Профессор (1993).

В 1962—1971 годах руководил музыкальной редакцией на государственном телевидении. В 1989—1995 годах был художественным руководителем Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца. Более 20 лет преподавал в Азербайджанской государственной консерватории.

Ещё в студенческие годы им были созданы трио для фортепиано, квартет, романсы и симфоническая поэма. Написал оперетты «Украденная девушка» (1982) и «Давай станем родственниками» (1983), две симфонии (1972, 1980), «Симфония» для камерного оркестра (1974), концертное произведение для тара и симфонического оркестра, сюиты и увертюры для народно-инструментального оркестра, сюиты для ансамбля песни и танца, хореографические зарисовки для школьников и музыкальные отрывки для драматических пьес «Весна», «Совесть», «Проблеск в горах». Был автором музыки к драматическим спектаклям и фильмам, многочисленных песен. Наиболее известны его песни «Гюльсара» (слова М. Алиева), «Гызгайыт» (слова Р. Зяки), «Здравствуй река Кура» (слова Д. Мамедова), «Нахчыванская песня» (слова И. Сафарли), «Волны», «Приди, моя жизнь», «Приди к роднику», «Я нашел тебя», «Праздничные вечера».

Умер 17 апреля 2015 года в Баку.

Семья 
 Сын — композитор Назим Миришли (Nazim Mirişli; род. 1962).
 Сын — композитор Юсиф Миришли (Yusif Mirişli; род. 1966).
 Сын — бизнесмен Агиль Миришли.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Нахичеванской АССР (1974).
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1982).
 Народный артист Азербайджанской ССР (1990).
 Орден «Честь» (2014).
 Орден «Слава» (2004).

Фильмография

Композитор 
 1975 — Яблоко как яблоко (Азербайджанфильм)
 1978 — Мужчина в доме (Азербайджанфильм)
 1984 — Старый причал (; Азербайджанфильм)
 1991 — Газельхан (; Азербайджанфильм)
 2003 — Приглашение (; Азербайджан)

Примечания

Ссылки 
 Азербайджанский театр. Рамиз Миришли

Выпускники Бакинской консерватории
Преподаватели Бакинской консерватории